

Persone 

 Joe Ingles, cestista australiano
 Jorge Inglés, pittore e miniatore inglese naturalizzato spagnolo
 Nelson Ingles, cestista argentino

Altro 
 El Corte Inglés, catena di negozi spagnola
 Playa del Inglés, località turistica spagnola

Altri progetti